Молео́н-Бару́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Административный центр кантона Молеон-Барус. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65305.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 105 км юго-западнее Тулузы, в 55 км к юго-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 120 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 79 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 57 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 62,2 %). Из 57 активных жителей работали 48 человек (23 мужчины и 25 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 22 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Молеон (XIII—XIV века)
 Башня XI века
 Церковь Св. Лаврентия (XVIII век) и руины готической часовни
 Особняк Сурс

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи